Le mot télescopique est un adjectif utilisé pour décrire :
 une observation effectuée à l'aide d'un télescope ;
 un objet dont tout ou une partie des éléments s'emboîtent et coulissent les uns dans les autres, c'est le cas :
 du bâton télescopique,
 du chariot télescopique ;
 une série télescopique, en mathématique.